

Geografia

Repubblica Ceca 
 Mies – antico nome tedesco di Stříbro, comune nel distretto di Tachov (Plzeň)

Svizzera 
 Mies – comune nel distretto di Nyon (Canton Vaud)

Persone 
 Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) – architetto e designer tedesco
 Herbert Mies (1929-2017) – politico tedesco
 Andreas Mies (1990-presente) – tennista tedesco

Altro 
 Poltrona Mies – poltrona creata dal gruppo Archizoom Associati